Municipis:
 Corbera, o Corbera de la Ribera, municipi de la Ribera Baixa
 Corbera d'Ebre, municipi de la Terra Alta
 Corbera la Cabana, municipi del Rosselló
 Corbera de Llobregat, municipi del Baix Llobregat
 Corbera (Rosselló), municipi del Rosselló
 Masies:
 Corbera (Navès), masia del municipi de Navès, al Solsonès
 Muntanyes:
 Corbera (Camprodon), muntanya del municipi de Camprodon, al Ripollès

 Puig Corbera, muntanya entre els municipis de Gelida (l'Alt Penedès) i Corbera de Llobregat (el Baix Llobregat)

 Miscel·lània:

 Poble Vell de Corbera d'Ebre
 Serra de Corbera

 Castell de Corbera de Llobregat
 Castell de Corbera d'Ebre

 Joan Corbera''', eclesiàstic i escultor valencià